Savignano peut se référer à :
Savignano sul Rubicone, une commune italienne de la province de Forlì-Cesena dans la région Émilie-Romagne  
Savignano sul Panaro, une commune italienne de la province de Modène dans la région Émilie-Romagne 
Vénus de Savignano
Savignano Irpino, une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie